Marco Manlio Capitolino, tribuno consolare nel 434 a.C.
Marco Manlio Vulsone, tribuno consolare nel 420 a.C.
Marco Manlio Capitolino, console nel 392 a.C., condannato a morte nel 384 a.C.